African Cup of Nations steht für:

 Fußball-Afrikameisterschaft der Männer
 Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen
 Hockey-Afrikameisterschaft